Wiraqucha Pirqa (quechua wira grande, qucha lago, wiraqucha o wiraqucha señor, señor, caballero/dios/una de los más grandes divinidades andinas (Wiraqucha) / el octavo emperador del Tawantinsuyu (Wiraqucha Inka), pirqa pared) es una sitio arqueológico en Perú. Se encuentra ubicado en la Región Huancavelica, Provincia de Huaytará, Quito-Arma Distrito, a una altura de 3.781 metros (12,405 pies). Hay una pequeña ciudad prehispánica y un bosque de piedra que contiene cuevas con pinturas rupestres.

Referencias 

Sitios arqueológicos de Huancavelica